Горо́хова — женская форма русской фамилии . 

 Известные носители 
 Горохова, Анна Ивановна (1896—1938) — святая Русской православной церкви, преподобномученица.
 Горохова, Галина Евгеньевна (род. 1938) — советская фехтовальщица на рапирах, позднее тренер по фехтованию.
 Горохова, Евдокия Николаевна (1924—2014) — советский партийный и государственный деятель.
 Горохова, Екатерина Юрьевна (род. 1967) — эксперт рынка труда, топ-менеджер, генеральный директор Kelly Services Россия и СНГ.
 Горохова, Елена Константиновна (1933—2014) — советский художник, живописец.
 Горохова, Мария Алексеевна (1903—1991) — советский живописец, график, художник росписи по ткани, педагог.
 Горохова, Ольга Михайловна (род. 1978) — российская баскетболистка.
 Горохова, Светлана Георгиевна (род. 1959) — российский ученый-кардиолог.

Составные фамилии 
 Горохова-Долгова, Мария Михайловна (1923—2007) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда. См. также 
 Гороховская

 Примечания